HECA puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional de El Cairo (Egipto), en su código OACI;
 Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez

Acrónimos